Хупер има више значења:
 Хупер (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Хупер (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Хупер (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Хупер (часопис)